La Division 2 1979-1980 è stata la quarantunesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dall', che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con il , comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Alain Polaniok del Reims e Bernard Ferrigno del Tours con 16 gol per il girone A, e Jacques Vergnes del Montpellier e Robert Pintenat del Tolosa con 19 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale 

UES Montmorillon ripescato in 2.Divisione dopo la rinuncia dei Pierrots Strasburgo alla promozione

Girone B

Classifica finale

Barrages promozione 
 Qualificazioni Playoff :

 -   0-0 / 2-3

 Spareggi D1-D2 : 
 (D1) -  (D2) 6-0 / 2-4 
 Finale Campione 2.Divisione : 

 -  4-0 / 0-1

Note

Voci correlate 
 Division 1 1979-1980
 Coppa di Francia 1979-1980

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Ligue 2